Finala Campionatului Mondial de Fotbal 1982 este meciul decisiv de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1982. Meciul s-a jucat între Italia și Germania de Vest pe 11 iulie 1982, în Madrid pe Santiago Bernabéu.

Detaliile meciului

Legături externe 
1982 wc final planetworldcup.com

Finala
1982